Julianus Apostata, keizer van het Romeinse Rijk (361-363)
 Julianus II van Antiochië, Syrisch patriarch van Antiochië (686-708)